Cristóbal de Morales puede hacer referencia a:

 Cristóbal de Morales, pintor español activo en Sevilla (1509-1542);
 Cristóbal de Morales (1500-1553), compositor español;
 Cristóbal de Morales o Cristóvão de Morais, pintor portugués activo entre 1551 y 1571;